Jacopo Bracelli (1390-1460) : historien et diplomate italien,
 Giovanni Battista Bracelli (1584-1650) : peintre et graveur italien,
 Virginie Centurione Bracelli (1587-1651) : laïque italienne.